Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Hilaire (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Hilaire de Poitiers, évêque de Poitiers au , et Docteur de l'Église, très populaire en France. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Hilaire se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

en  
Place Saint-Hilaire, à Namur

en  
 rue Saint-Hilaire, à Colombes
 rue Saint-Hilaire, à Paris
 rue Saint-Hilaire, à Reims
 rue Saint-Hilaire, à Rouen

Hilaire